Trójskok kobiet – jedna z 47 konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Konkurencja odbyła się w dniach 15-17 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008